Vietnam
Distretto di Bao Lam – distretto della provincia di Cao Bang
Distretto di Bao Lam – distretto della provincia di Lam Dong